

Biografia 
Ha collaborato a quotidiani quali Il Messaggero, La Repubblica, Il Tempo, a settimanali e mensili con interviste a personaggi del mondo dello spettacolo internazionale, della politica, dello sport, con numerosi réportage di viaggi, pubblicando più di milletrecento articoli tra réportages, interviste e inchieste.

Ha curato rubriche femminili su alcuni rotocalchi, dando ampio spazio a figure femminili di spicco.

Ha scritto dodici commedie musicali, rappresentate in diversi teatri italiani, tra cui Sognando Broadway, Famiglia Cocciuolo, ovvero, pacchi a sorpresa, Un Paradiso tutto da ridere, L'Amico immaginario.

Ha ideato e diretto periodici di musica, spettacolo, attualità, e attualmente collabora con riviste culturali, letterarie, quotidiani e periodici online e all'agenzia di stampa AGR.

Nel 2007 esce il suo romanzo C'è odore di cuore pubblicato da Giraldi Editore.

Nel 2012 alcuni suoi racconti vengono pubblicati nell'antologia The Erotic Drabbles edita da Damster Edizioni.

Nello stesso anno esce anche il suo romanzo Epistolario erotico tra due internauti sconosciuti per l'editore Giovane Holden.

Nel 2013 pubblica I Mestieri delle Gatte - Gattosìe e Miciastrocche per La Vita Felice Edizioni, con le illustrazioni di Roberta Zannini, i cui diritti d'autore vengono devoluti all'Associazione Diversamente Gatto, che si occupa della cura di gatti feriti e abbandonati in Italia e in Europa.

Nel 2014 esce il suo libro Femmine che mai vorreste come amiche per La Vita Felice Edizioni, con la prefazione di Cinzia Tani.

Nel 2017 ha pubblicato la silloge di poesie Contro Versi poesie prét-à-porter  per Progetto Cultura Edizioni, libro illustrato da Giulia Gorga e “vestito” con i preziosi materiali della stilista d’Alta Moda, Sabrina Persechino, stampato in copie uniche e numerate, poiché l’una diversa dall’altra.

Nel 2018 pubblica il romanzo C’è  (ancora) odore di cuore per Rapsodia Edizioni.

Nel 2018 va in scena il suo monologo-musical dal titolo. Dio li fa...ma non si applica.

È ideatrice e organizzatrice del Festival Letterario Donne con la penna- Rassegna di Scritture al femminile e della rassegna musical letteraria "Swing di Parole".

È Direttore Responsabile  e video giornalista della tv web Hto.tv.

È ideatrice e referente dall'Italia della biblioteca Tiziano Terzani dell'Istituto per la Cultura Italiana nel mondo “Dante Alighieri” di Bangkok (Thailandia), istituto presente in ogni città del mondo.

È ideatrice e Direttore Editoriale del portale Elisir Letterario - Scrittori&Scritture, che offre servizi editoriali per autori e libri.

È giurata in diversi Concorsi letterari nazionali.

Dopo essere stata la responsabile dell'Ente del Turismo di Hong Kong in Italia e aver curato l'ufficio stampa della L.I.P.U. (Lega Italiana Protezione Uccelli), già animalista convinta, oggi convive con sei gatte e un bassotto, ed è in prima linea nelle battaglie per la difesa dei diritti di tutti gli animali.

Riconoscimenti 
È stata vincitrice con il racconto Ricci di testa e ricci di mare dell'edizione 2009 del Premio Internazionale di Narrativa e Poesia “Città di Campi Bisenzio”.

Il suo romanzo C'è odore di cuore è stato premiato tra i dieci finalisti del Premio Letteratura e Comunicazione Lamerica 2009, presieduto dal critico letterario Walter Mauro.

Nel 2010 ha vinto il premio Leggio del Mare con il racconto Ricordi a labbra salate, ovvero Ostia Coast to Coast e il Premio Speciale “Lettera d'Amore” con il racconto Lettera al figlio.

Nel 2012 ha vinto il concorso letterario Fame di Parole indetto da SIPSEC, Società Italiana Psicologia Sessuologia e Criminologia sui disturbi alimentari con il racconto Gala.

Ha ottenuto menzioni speciali e premi in vari concorsi nazionali.

Dal suo racconto Gala è stata tratta un pièce teatrale e dal suo libro Femmine che mai vorreste come amiche verrà tratto un corto in tre episodi.

Nel 2016 ha vinto il Premio Voci di Abano Terme per la Cultura al Femminile.

Nello stesso anno ha vinto il Premio Città di Cologna Spiaggia con un racconto sulla violenza di genere.

Con la riduzione narrativa dello spettacolo teatrale Dio li fa...ma non si applica, nel 2018 si classifica seconda al Premio Città di Cologna Spiaggia.

È socia di EWWA, European Writing Women Association.

Opere 
 C'è odore di cuore, Giraldi Editore, Bologna 2007 ISBN 978-88-6155-089-6
 Epistolario erotico tra due internauti sconosciuti, Giovane Holden Edizioni, Collana: Battitore libero 2012 ISBN 978-88-6396-215-4
 I Mestieri delle Gatte - Gattosìe e Miciastrocche, La Vita Felice Edizioni, Collana: Agape 2013 ISBN 978-88-7799-498-1
 Femmine che mai vorreste come amiche, La Vita Felice Edizioni, Collana: Contemporanea Narrativa 2014 ISBN 978-88-7799-587-2
 Contro Versi poesie prét-à-porter , Progetto Cultura Editore, Collana: Poesia 2017 ISBN 978-88-6092-968-6
 C'è (ancora) odore di cuore, Rapsodia Edizioni, Collana: Narrativa 2018 ISBN 978-88-99878-39-9

Collegamenti esterni 
 
 
 Recensione al libro Epistolario erotico tra due internauti sconosciuti
 
 
 
 Presentazione Femmine che mai vorreste come amiche
 Presentazione Contro-Versi, poesie pret-à-porter
 Presentazione C'è (ancora) odore di cuore